Президентские выборы в США 1876 года проходили 7 ноября и были одними из наиболее оспариваемых и горячих выборов в истории США. Демократ Сэмюэл Тилден опередил республиканца Ратерфорда Хейза по общему количеству голосов. Тилден набрал 184 голоса в коллегии выборщиков, а Хейз — 165 голосов при 20 оспариваемых голосах. В южных штатах Флорида, Луизиана и Южная Каролина выборы были оспорены, так как каждая партия заявляла, что именно она победила (кроме того, один голос выборщика в Орегоне был признан недействительным). В результате ожесточённых споров голоса были присуждены Хейзу и он победил с перевесом в один голос (185 против 184).

Историки считают, что Хейз пришёл с южанами к негласному соглашению. В обмен на голоса южных штатов республиканцы согласились вывести федеральные войска с Юга, что завершило период Реконструкции. Кроме этого, соглашение (известное как Компромисс 1877 года) привело к выдавливанию афроамериканцев из государственных органов власти в результате принятия законов о «налогах на выборы» (большинство афроамериканцев и мексиканцев не могли их платить из-за бедности) и т. н. «дедушкиной оговорки» (неграмотные не могли голосовать за исключением случаев, если избиратель или его предки имели право голосовать до гражданской войны, что в реальности позволяло продолжать голосовать белым, но исключало афроамериканцев).

Ход выборов

Выдвижение 
В 1876 году республиканскую администрацию президента Улисса Гранта, в прошлом, во время Гражданской войны, знаменитого генерала-северянина, захлестнули коррупционные скандалы. Были отстранены от должности несколько высших должностных лиц-республиканцев. У партии впервые после Гражданской войны, которую она выиграла и, казалось, навсегда отстранила от власти южан-демократов, появилась перспектива проиграть президентские выборы.

Хейз не был крупным политиком или лидером Таммани-холла и перед выборами был мало кому известен. Его кандидатура на конвенции республиканской партии в Цинциннати 15 июня 1876 прошла только после седьмого тура голосования, поскольку признанные партийные лидеры Джеймс Блейн, Бенджамин Бристоу и Роско Конклинг были замешаны в коррупции и конкурировали между собой.

Ноябрь 1876 — март 1877 
Президентские выборы 1876 года, по данным на декабрь 1876 года, выиграл разоблачивший «шайку Твида» губернатор штата Нью-Йорк демократ Сэмюэл Тилден, за которого голосовал, помимо Нью-Йорка, весь Юг США. Хейз публично, в газете Нью-Йорк Сан, признал победу соперника.

Но республиканская администрация Гранта, контролировавшая избирательные комиссии, ввела федеральные войска из северных штатов в три южных штата, проголосовавших за Тилдена: Южную Каролину, Флориду и Луизиану — и начала пересчёт голосов в этих штатах и штате Орегон, также проголосовавшем за Тилдена. В результате «пересчёта» в них победил уже Хейз. Главы избирательных комиссий данных штатов подписали и послали в Вашингтон по два итоговых бюллетеня (а Флориды вообще три): сначала ноябрьский, по которому победил представитель оппозиции Тилден, а впоследствии другой, по которому победил представитель правящей партии Хейз.

16 февраля 1877, кроме южных штатов, президент Грант в связи с начавшимися волнениями ввёл войска уже в столицу США — Вашингтон.

После чего конгресс США после непрерывного 18-часового заседания перевесом в один голос выборщика в 4 часа утра 2 марта 1877 года признал президентом Хейса, а палата представителей 3 марта 137 голосами против 88 — Тилдена. Страна в феврале — начале марта некоторое время находилась на пороге возобновления Гражданской войны: Север (республиканцы) против Юга (демократы); стал популярен лозунг «Тилден или кровь».

Результаты 
Победа Хейза на президентских выборах с перевесом в 1 голос выборщика, при весьма больших сомнениях по поводу честности выборов и подсчёта голосов в четырёх штатах, отдавших ему большинство, считается самой грязной в истории президентских выборов США.

Хейз (как Бенджамин Гаррисон в 1888 году, Джордж Буш-младший в 2000 году и Дональд Трамп в 2016 году) набрал меньше голосов избирателей, чем его конкурент, демократ Тилден — на 254 тысячи голосов.

Исторические факты 
 Третьего марта 1877 года, на следующий день после решения конгресса США о президентстве Хейза, газета Нью-Йорк Сан впервые после убийства Линкольна вышла с траурной рамкой на первой странице — по американской демократии.
 Инаугурация Хейса прошла возле Капитолия в окружении федеральных войск США.
 Сразу после инаугурации за Ратерфордом (Rutherford) Хейсом среди демократов закрепилось прозвище Ратер-жулик (Rutherfraud).

В искусстве 
 Гор Видал, 1876 (роман).
 Дело Флориды, рассматриваемое избирательной комиссией

Ссылки 
 Выборы 1876 года: голосование по округам 
 Президентская библиотека Хейза
 HarpWeek | Hayes vs. Tilden: The Electoral College Controversy of 1876—1877 
 Сэмюэль Тилден 
 How close was the 1876 election?  — Michael Sheppard, Michigan State University

Примечания 

 
1876
Президентство Ратерфорда Хейса